3 miejscowości w Polsce: 
 Czyprki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie 
 Czyprki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki 
 Czyprki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Miłki